Sainte-Barbe (von Santa Barbara) steht für folgende Orte:
 Sainte-Barbe (Québec), Ort in Québec, Kanada

Gemeinden in Frankreich
 Sainte-Barbe (Moselle), Département Moselle
 Sainte-Barbe (Vosges), Département Vosges

mit Namenszusatz
 Sainte-Barbe-sur-Gaillon, Département Eure, heute Gemeinde Le Val d’Hazey

Schulen
 Collège Sainte-Barbe